Јавалика има више значења:

 Општина Јавалика (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Јавалика (Јавалика, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику